Vacariça - freguesia portuguesa do concelho da Mealhada.
 Vacariça - lugar da freguesia da Vacariça.
 Vacariça - lugar da freguesia de Refoios do Lima.